Černja, selo u Mađarskoj, Jursko-možunsko-šapruonjska županija
Carna, selo u Mađarskoj, Bačko-kiškunska županija